Бора́т ка́льция (бо́рноки́слый ка́льций, химическая формула — Ca(BO)) — неорганическая кальциевая соль ортоборной кислоты. 

При стандартных условиях, борат кальция — это бесцветные кристаллы, плохо растворимые в воде.

Физические свойства 
Борат кальция образует бесцветные кристаллы гексагональной сингонии, пространственная группа R c, плохо растворимые в воде.

Получение 
 Гидротермальным способом из оксидов кальция и бора:

Применение 
 Производство стекла, керамики, эмалей.
 В качестве микроудобрения.
 Сырье в производстве ортоборной кислоты.

Литература 
 

К
Соли кальция
Соединения кальция по алфавиту